Santa Isabel do Rio Negro kan syfta på:

Brasilien 

 Santa Isabel do Rio Negro (kommun), Amazonas, 
 Santa Isabel do Rio Negro (ort), Amazonas,